Douglas Hermes Villarroel Zambrana  (Santa Cruz de la Sierra, 9 de mayo de 1965) es un médico especializado en endocrinología, educador y autor boliviano. Fue trasplantado de riñón cuando tenía 27 años. Se dio a conocer a nivel nacional al promover el primer trasplante de hígado en Bolivia, y posteriormente ha sido activo en el área profesional. Formó parte y dirigió instituciones científicas, ha tenido una importante participación en los medios de comunicación de su país. Es autor de los libros Educar en Salud tomo I y II, Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel (2013), Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel para jóvenes (2014) y Diabetes para principiantes (2015).

Biografía 
Nació en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el 9 de mayo del año 1965.  Sus padres son Ethelwoldo Villarroel y Olga Zambrana, y es el segundo de cuatro hermanos (Alberto, Daniel y David). Sus estudios los realizó en la escuela “Obispo Santisteban” y el Colegio La Salle, en su ciudad natal, donde obtuvo el grado de Bachiller. A los 14 años de edad le diagnosticaron una enfermedad incurable en los riñones, dejando su vida pendiente de un trasplante. Con el paso de los años su hermano Alberto fue el donante.

Su padre Ethelwoldo nació en Vallegrande, un pueblo de Santa Cruz y trabajó en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en donde ejerció distintos trabajos y se jubiló como Administrador del Campus Universitario. Olga nació en Trinidad y se formó de maestra y abogada en Santa Cruz, trabajó como profesora en distintos colegios de secundaria, distinguiéndose en el Colegio Gastón Guillaux, trabajó como abogada independiente y luego como Juez de Familia durante casi 15 años.

Estudios 

Douglas estudió la primaria en la Escuela Obispo Santistevan y el colegio La Salle. En 1989 se graduó de médico en la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Realizó estudios de Medicina Interna y Endocrinología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1994 obtuvo el título de Endocrinólogo.

Carrera profesional 

Fue profesor de distintas universidades a nivel nacional e internacional. En la Universidad Evangélica Boliviana dictó materias para la carrera de Nutrición, en la Universidad Católica Boliviana dictó cursos para la carrera de Endocrinología, y es Profesor Adjunto de Medicina en la Escuela de Medicina de Feinberg, Universidad de Northwestern, en Chicago, Estados Unidos.

Su interés principal se ha enfocado en la Diabetes, obesidad y en la educación en salud. Es cofundador y miembro del directorio de la Fundación de trasplantes; Miembro del directorio de la Fundación Daniels Hamant con sede en Illinois, Estados Unidos.

Ha sido Coordinador del Primer Equipo de Trasplantes dirigido por el  en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, durante 10 años, y fue pionero en la captación de donantes de órganos en la misma ciudad.

Es Director del Centro Médico Humberto Parra, situado en la localidad de Palacios, a 110 km de la ciudad de Santa Cruz, donde médicos voluntarios de Bolivia y Estados Unidos atienden, desde hace 13 años a pacientes de 15 comunidades rurales proveyendo de forma gratuita, atención médica, dental, oftalmológica, estudios de laboratorio, medicamentos, apoyo económico en la atención hospitalaria y educación en salud.

Fue Presidente de la Sociedad de Endocrinología de Santa Cruz de la Sierra, Presidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición y es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes, Región SACA (Sudamérica y Centroamérica).

Fue presidente del Simposio Internacional de Actualización en Diabetes 2009, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y organizado por la “Endocrine Society” de Estados Unidos y la Federación Panamericana de Endocrinología, avalado por la Sociedad Boliviana de Endocrinología Metabolismo y Nutrición.

Ha sido Director del Comité del programa del Congreso Mundial de Diabetes, Kuwait 2011, en el área “Vivir con Diabetes”, organizado por la Federación Internacional de Diabetes (IDF).

Fue miembro del Directorio y Coordinador de la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) de la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) En el periodo 2013-2016.

Fue presidente del “International Diabetes Forum” 2014, que se realizó en Foz de Iguazú, Brasil, organizado por la Federación Internacional de Diabetes (IDF), la Asociación Latinoamericana de Diabetes (ALAD) y la Sociedad Brasileña de Diabetes.

Es editor jefe de la revista Diabetes Voice de la IDF Federación Internacional de la Diabetes 

Es presidente electo de la Federación Internacional de Diabetes para la region SACA, 2019 a 2021

Primer trasplante de hígado en Bolivia 

El 11 de septiembre de 1996 se realizó el primer trasplante de hígado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. La beneficiada fue Yndira Soruco una niña de 1 año de edad. Este hecho histórico en la medicina de Bolivia fue posible gracias a la intervención directa del Dr. Douglas Villarroel.

Yndira Soruco nació el 9 de agosto de 1995 con atresia biliar, un trastorno poco frecuente de las [vías biliares], crónico y progresivo, manifestado en los primeros días de vida. El Dr. Douglas Villarroel, solicitó ayuda a diversos centros médicos y amigos de Estados Unidos.

Gracias a la intervención de la Dra. Susan H. Hou de Chicago, se contactó con el Dr. Stephen Dunn experto e innovador del trasplante de hígado en Estados Unidos, el Dr. Dunn ofreció a realizar el trasplante de Yndira, con la condición de que participe un equipo de trasplante de Bolivia con ellos.

La organización de este procedimiento, desde la coordinación, enlace, preparación y realización del trasplante, estuvo a cargo del Dr. Douglas Villarroel, junto con el equipo de trasplante de riñón liderado por el Dr. Herland Vaca Díez y la Clínica Incor.

Se realizó una campaña nacional para ayudar a recaudar fondos que costeen los gastos de la intervención, y se obtuvo un nivel de solidaridad pocas veces vistos para entonces. Incluso el presidente de Bolivia de aquella época, Gonzalo Sánchez de Lozada, visitó a Yndira.

El Dr. Stephen Dunn llegó con un equipo de 10 profesionales, y a ellos se les sumó el equipo de profesionales Bolivianos. El trasplante se realizó con éxito, y fue la mamá de Yndira quién le donó un segmento de su hígado.

Aunque padeció de todas las complicaciones que se pueden esperar en un trasplante de estas características, logró sobrevivir y actualmente es una joven saludable. 

Esta experiencia permitió que se continúen realizando trasplantes de hígado en la ciudad, con el apoyo del Dr. Dunn.

Distinciones y Academias como miembro 

Recibió, en el marco del Congreso Mundial de Diabetes realizado en Abu Dhabi en diciembre de 2017, el premio “Joseph P Hoet Outstanding Achievement Award” por su contribución a la misión de la Federación Internacional de Diabetes (IDF) de promover la prevención, el cuidado y la cura de la Diabetes en todo el mundo. Es el premio más importante otorgado por la IDF.

Actualmente es Profesor Adjunto de Medicina de la , en Chicago, Estados Unidos, expresidente de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y nutrición, (primero de la Filial Santa Cruz y luego a nivel nacional), también fue director del Comité del Programa del Congreso Mundial de Diabetes-Dubái 2011.

Actualmente, fundador y director general del Centro Médico Humberto Parra, entidad que brinda atención médica gratuita en la comunidad de Palacios, situado a 110 kilómetros al norte de Santa Cruz, Bolivia.

Fue miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Diabetes, Región SACA, en las gestiones de la presidencia de Susana Feria de Campanella (Uruguay), Manuel Vera González (Cuba), y Edwin Jiménez Sancho (Costa Rica).

Fue presidente del “International Diabetes Forum” Foz de Iguazú, Brasil-2014, organizado por la Federación Internacional de Diabetes y la Asociación Latinoamericana de Diabetes.

Trabajó durante más de una década en el área de donación y trasplantes de órganos; promoviendo el primer trasplante de hígado en Bolivia, realizado a la niña Yndira Soruco.

Actualmente es Director Nacional del programa Ejercicio es Medicina, EIM Bolivia donde ha organizado talleres anuales de Certificación Internacional del programa Ejercicio es Medicina para médicos del mismo evento. 

Como promotor de la salud, ha colaborado en la parte de investigación para el lanzamiento de la App móvil como “Diabetes su Riesgo” y ha lanzado la exitosa campaña digital Salvando Vidas que destaca la importancia de donar órganos en Bolivia y el mundo. 

Es Fundador y Director de la revista “Diabetes Día a Día”.

Radio y Televisión 

El Dr. Douglas Villarroel ha estado ligado a los medios de comunicación debido a su participación y cobertura en la realización del primer trasplante de hígado en Bolivia. Siendo ya una persona conocida, durante muchos años ha sido invitado a distintos programas de radio y televisión, como experto en salud para hablar de diferentes temas, especialmente sobre la diabetes y prevención de enfermedades.

Actualmente presenta un segmento de salud a nivel nacional en la red nacional de televisión PAT, con una frecuencia semanal desde hace más de siete años.

Publicaciones 

Escribió los libros “Educar en Salud” (Tomo I y II), sobre diabetes y otros problemas de salud, “Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel” y Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel para jóvenes. 

Es editor de la Revista bimensual  “Diabetes Día a Día” 

También fue columnista de temas de salud de uno de los periódicos más importantes del país, “El Deber”, durante casi 15 años. 

Lideró diferentes programas y campañas relacionadas con cambios en el estilo de vida, nutrición y diabetes, tanto en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia, como en diferentes comunidades rurales de Santa Cruz.

1. Educar en Salud (Tomo I). Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2002. Editorial La Hoguera. 243 pgs.

2. Educar en Salud (Tomo II)”. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2006. Editorial La Hoguera. 269 pgs.

3. Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel”. Información y consejos publicados en su muro del Facebook. Editorial La Hoguera, 2013.  90 pgs.

4. Desde el muro del Dr. Douglas Villarroel para jóvenes”. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2014. Editorial La Hoguera. 76 pgs.

5. Diabetes para principiantes''. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 2015. Editorial La Hoguera.

Referencias

Enlaces externos 
 
 https://web.archive.org/web/20150923220056/http://www.douglasvillarroel.com/salvandovidas
 http://eldia.com.bo/index.php?cat=356&pla=3&id_articulo=119008

Cruceños
Endocrinólogos de Bolivia
Escritores de Bolivia
Escritores en español